Robert VI peut faire référence à :
 Robert VI de Bruce (1243-1304), lord d'Annandale ;
 Robert VI d'Auvergne (1250-1314), comte d'Auvergne ;
 Robert VI de Beu (1347-1391), vicomte de Beu.

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert VI